Батарейка AAAA — типоразмер батареек.
 ГАЗ-АААА — Экспериментальный автомобиль В. С. Грачёва, построен в 1936 году